Аргамак — породистий східний бойовий кінь

 Аргамак — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан, Росія